Fryderyk Wilhelm Zoll (1762–1835), urzędnik salinarny, burmistrz Myślenic
 Fryderyk Zoll (1834–1917), prawnik polski, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Fryderyk Zoll (1865–1948), prawnik polski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Fryderyk Zoll (1899–1986), oficer, inżynier
 Fryderyk Zoll (ur. 1970), polski prawnik, profesor nauk prawnych